Contea di Chester o Chester County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Chester (Carolina del Sud)
 Contea di Chester (Pennsylvania)
 Contea di Chester (Tennessee)